Die 16. IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft wurde vom 1. Juni bis zum 7. Juni 2012 in Ingolstadt, Deutschland ausgetragen.

Teilnehmer

Vorrunde

Top Division 
Gruppe A

Gruppe B

Division I 
Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Top Division 

Viertelfinale

Spiele um Platz 5 – 8

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 3

Finale

Division I 

Viertelfinale

Spiele um Platz 5 – 8

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Statistiken

Top Division

Top Scorer

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Spielzeit (in Minuten), GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt;

Division I

Top Scorer

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Spielzeit (in Minuten), GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt;

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Übersicht zum Turnier auf der Webseite der Internationalen Eishockey-Föderation (englisch)

Inlinehockey-Weltmeisterschaft
Sportveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Ingolstadt